Тролле (значения):

 Тролле — знатный шведский род, известный с XIV века.

Фамилия 
 Тролле, Герлуф (1516—1565) — датский адмирал.
 Тролле, Эрик Биргер (1863-1934) – шведский государственный деятель, министр иностранных дел (1905-1909).

Двойная  фамилия
 Тролле-Вахтмейстер, Алиса (1926—2017) — шведская шведская дворянка, придворная дама.